Оптимизм может означать:

 Оптимизм — психологический термин.
 «Оптимизм» — альбом рок-группы «Гражданская оборона».